La stagione 2022-2023 dei Toronto Raptors è la 28ª stagione della franchigia, la 28ª nella NBA, la 28ª a Toronto.

Draft 

Il Draft NBA 2022 si è tenuto il 23 giugno 2022. Ai Raptors spettava una scelta al secondo round.

Roster

Uniformi 

 Casa

Trasferta 

Alternativa 

Alternativa

Risultati

Regular season 

|-style="background:#cfc;"
| 1
| 19 ottobre
|  Cleveland Cavaliers
| 108-105
| Siakam (23)
| Siakam (11)
| Barnes (7)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 1–0
|-style="background:#fcc;"
| 2
| 21 ottobre
| @  Brooklyn Nets
| 105-109
| Siakam (37)
| Siakam (12)
| Siakam (11)
| Barclays Center (17.732)
| 1–1
|-style="background:#fcc;"
| 3
| 22 ottobre
| @  Miami Heat
| 109-112
| Siakam, Trent Jr. (23)
| Achiuwa (11)
| VanVleet (10)
| FTX Arena (19.600)
| 1–2
|-style="background:#cfc;"
| 4
| 24 ottobre
| @  Miami Heat
| 98-90
| VanVleet (24)
| Achiuwa (22)
| VanVleet (9)
| FTX Arena (19.600)
| 2–2
|-style="background:#cfc;"
| 5
| 26 ottobre
|  Philadelphia 76ers
| 119-109
| Trent Jr. (27)
| Barnes (10)
| Siakam (13)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 3–2
|-style="background:#fcc;"
| 6
| 28 ottobre
|  Philadelphia 76ers
| 90-112
| Siakam (26)
| Siakam (10)
| Siakam (6)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 3–3
|-style="background:#cfc;"
| 7
| 31 ottobre
|  Atlanta Hawks
| 139-109
| Siakam (31)
| Siakam (12)
| Barnes (8)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 4–3

|-style="background:#cfc;"
| 8
| 2 novembre
| @  San Antonio Spurs
| 143-100
| Trent Jr. (24)
| Siakam (10)
| Siakam (11)
| AT&T Center (12.155)
| 5–3
|-style="background:#fcc;"
| 9
| 4 novembre
| @  Dallas Mavericks
| 110-111
| Anunoby (27)
| Barnes (11)
| Barnes (10)
| American Airlines Center (20.177)
| 5–4
|-style="background:#cfc;"
| 10
| 6 novembre
|   Chicago Bulls
| 113-104
| VanVleet (30)
| Barnes (10)
| VanVleet (11)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 6–4
|-style="background:#fcc;"
| 11
| 7 novembre
| @   Chicago Bulls
| 97-111
| VanVleet (27)
| Barnes (6)
| Barnes (5)
| United Center (21.142)
| 6–5
|-style="background:#cfc;"
| 12
| 9 novembre
|  Houston Rockets
| 116-109
| VanVleet (32)
| Anunoby (10)
| Barnes (5)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 7–5
|-style="background:#fcc;"
| 13
| 11 novembre
| @  Oklahoma City Thunder
| 113-132
| Boucher (20)
| Boucher (12)
| Barnes, Banton (4)
| Paycom Center (16.104)
| 7–6
|-style="background:#fcc;"
| 14
| 12 novembre
| @  Indiana Pacers
| 104-118
| Anunoby (26)
| Barnes (9)
| Barnes (5)
| Gainbridge FieldHouse (13.089)
| 7–7
|-style="background:#cfc;"
| 15
| 14 novembre
| @  Detroit Pistons
| 115-111
| Banton (27)
| Anunoby (7)
| Barnes, Young, Banton, Flynn (4)
| Little Caesars Arena (16.988)
| 8–7
|-style="background:#cfc;"
| 16
| 16 novembre
|  Miami Heat
| 112-104
| Anunoby (32)
| Anunoby, Boucher (10)
| VanVleet (8)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 9–7
|-style="background:#fcc;"
| 17
| 19 novembre
| @  Atlanta Hawks
| 122-124 (1 t.s.)
| Barnes (28)
| Barnes, Koloko (11)
| Barnes (9)
| State Farm Arena (18.051)
| 9–8
|-style="background:#fcc;"
| 18
| 23 novembre
|  Brooklyn Nets
| 98-112
| Trent Jr. (19)
| Boucher (16)
| Young (5)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 9–9
|-style="background:#cfc;"
| 19
| 26 novembre
|  Dallas Mavericks
| 105-100
| Anunoby, VanVleet (26)
| Boucher (13)
| VanVleet (7)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 10–9
|-style="background:#cfc;"
| 20
| 28 novembre
|  Cleveland Cavaliers
| 100-88
| Anunoby (20)
| Siakam (11)
| VanVleet, Siakam, Barnes (5)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 11–9
|-style="background:#fcc;"
| 21
| 30 novembre
| @  New Orleans Pelicans
| 108-126
| Trent Jr. (35)
| Siakam, VanVleet (6)
| VanVleet (6)
| Smoothie King Center (14.845)
| 11–10

|-style="background:#fcc;"
| 22
| 2 dicembre
| @  Brooklyn Nets
| 105-114
| Siakam (24)
| Barnes, Koloko (9)
| VanVleet (6)
| Barclays Center (17.732)
| 11–11
|-style="background:#cfc;"
| 23
| 3 dicembre
|  Orlando Magic
| 121-108
| Anunoby (32)
| Barnes (14)
| Siakam (10)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 12–11
|-style="background:#fcc;"
| 24
| 5 dicembre
|  Boston Celtics
| 110-116
| Siakam (29)
| Boucher (9)
| Siakam (7)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 12–12
|-style="background:#cfc;"
| 25
| 7 dicembre
|  Los Angeles Lakers
| 126-113
| Siakam, VanVleet (25)
| Barnes (17)
| Siakam, VanVleet (7)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 13–12
|-style="background:#fcc;"
| 26
| 9 dicembre
| @  Orlando Magic
| 109-113
| Siakam (36)
| Siakam (9)
| Siakam (7)
| Amway Center (17.008)
| 13–13
|-style="background:#fcc;"
| 27
| 11 dicembre
| @  Orlando Magic
| 99-111
| Trent Jr. (24)
| Siakam (6)
| VanVleet, Siakam (7)
| Amway Center (16.891)
| 13–14
|-style="background:#fcc;"
| 28
| 14 dicembre
|  Sacramento Kings
| 123-124
| VanVleet (39)
| VanVleet (8)
| Barnes (10)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 13–15
|-style="background:#fcc;"
| 29
| 16 dicembre
|  Brooklyn Nets
| 116-119
| VanVleet (39)
| Siakam (7)
| Siakam (5)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 13–16
|-style="background:#fcc;"
| 30
| 18 dicembre
|  Golden State Warriors
| 110-126
| Siakam (27)
| Boucher (14)
| VanVleet (8)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 13–17
|-style="background:#fcc;"
| 31
| 19 dicembre
| @  Philadelphia 76ers
| 101-104 (1 t.s.)
| Siakam (38)
| Siakam (15)
| Siakam (6)
| Wells Fargo Center (20.408)
| 13–18
|-style="background:#cfc;"
| 32
| 21 dicembre
| @  New York Knicks
| 113-106
| Siakam (52)
| Siakam (9)
| Siakam (7)
| Madison Square Garden (19.294)
| 14–18
|-style="background:#cfc;"
| 33
| 23 dicembre
| @  Cleveland Cavaliers
| 118-107
| Siakam, Anunoby (26)
| Barnes (10)
| Siakam (9)
| Rocket Mortgage FieldHouse (19.432)
| 15–18
|-style="background:#fcc;"
| 34
| 27 dicembre
|  Los Angeles Clippers
| 113-124
| Siakam (36)
| Barnes (12)
| Barnes (8)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 15–19
|-style="background:#fcc;"
| 35
| 29 dicembre
|  Memphis Grizzlies
| 106-119
| Siakam (25)
| Siakam, Barnes (10)
| Flynn (5)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 15–20
|-style="background:#cfc;"
| 36
| 30 dicembre
|  Phoenix Suns
| 113-104
| Trent Jr. (35)
| Anunoby, Barnes, Trent Jr. (5)
| Siakam (6)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 16–20

|-style="background:#fcc;"
| 37
| 2 gennaio
| @  Indiana Pacers
| 114-122
| Trent Jr. (32)
| Barnes, Anunoby (8)
| Barnes (8)
| Gainbridge FieldHouse (14.054)
| 16–21
|-style="background:#fcc;"
| 38
| 4 gennaio
|  Milwaukee Bucks
| 101-104 (1 t.s.)
| VanVleet (28)
| Anunoby (9)
| VanVleet (12)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 16–22
|-style="background:#fcc;"
| 39
| 6 gennaio
|  New York Knicks
| 108-112
| VanVleet (28)
| Siakam (13)
| VanVleet (7)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 16–23
|-style="background:#cfc;"
| 40
| 8 gennaio
|  Portland Trail Blazers
| 117-105
| Siakam (27)
| Barnes (9)
| VanVleet (7)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 17–23
|-style="background:#cfc;"
| 41
| 10 gennaio
|  Charlotte Hornets
| 132-120
| Siakam (28)
| Siakam, Koloko (8)
| VanVleet (8)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 18–23
|-style="background:#cfc;"
| 42
| 12 gennaio
|  Charlotte Hornets
| 124-114
| Siakam (35)
| Siakam, Barnes (7)
| Barnes (9)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 19–23
|-style="background:#fcc;"
| 43
| 14 gennaio
|  Atlanta Hawks
| 103-114
| Barnes (27)
| Barnes (12)
| Siakam (6)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 19–24
|-style="background:#cfc;"
| 44
| 16 gennaio
| @  New York Knicks
| 123-121 (1 t.s.)
| VanVleet (33)
| Siakam, Achiuwa (8)
| Siakam (9)
| Madison Square Garden (19.812)
| 20–24
|-style="background:#fcc;"
| 45
| 17 gennaio
| @  Milwaukee Bucks
| 122-130
| VanVleet (39)
| Barnes (13)
| VanVleet (7)
| Fiserv Forum (17.341)
| 20–25
|-style="background:#fcc;"
| 46
| 19 gennaio
| @  Minnesota Timberwolves
| 126-128
| Barnes (29)
| Barnes, Anunoby (8)
| VanVleet (10)
| Target Center (16.318)
| 20–26
|-style="background:#fcc;"
| 47
| 21 gennaio
|  Boston Celtics
| 104-106
| Siakam (29)
| Achiuwa (11)
| Siakam (10)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 20–27
|-style="background:#cfc;"
| 48
| 22 gennaio
|  New York Knicks
| 125-116
| VanVleet (28)
| Achiuwa (11)
| Barnes, Siakam (6)
| Scotiabank Arena (19.261)
| 21–27
|-style="background:#cfc;"
| 49
| 25 gennaio
| @  Sacramento Kings
| 113-95
| Siakam (26)
| Siakam (11)
| Barnes (10)
| Golden 1 Center (17.767)
| 22–27
|-style="background:#fcc;"
| 50
| 27 gennaio
| @  Golden State Warriors
| 117-129
| VanVleet (28)
| Achiuwa (11)
| VanVleet (10)
| Chase Center (18.064)
| 22–28
|-style="background:#cfc;"
| 51
| 28 gennaio
| @  Portland Trail Blazers
| 123-105
| Achiuwa (27)
| Achiuwa (13)
| VanVleet (9)
| Moda Center (19.393)
| 23–28
|-style="background:#fcc;"
| 52
| 30 gennaio
| @  Phoenix Suns
| 106-114
| VanVleet (24)
| Achiuwa (12)
| VanVleet (9)
| Footprint Center (17.071)
| 23–29

|-style="background:#fcc;"
| 53
| 1 febbraio
| @  Utah Jazz
| 128-131
| VanVleet (34)
| Barnes (14)
| VanVleet (10)
| Vivint Arena (18.206)
| 23–30
|-style="background:#cfc;"
| 54
| 3 febbraio
| @  Houston Rockets
| 117-111
| VanVleet (32)
| Achiuwa, Boucher (8)
| VanVleet (4)
| Toyota Center (16.585)
| 24–30
|-style="background:#cfc;"
| 55
| 5 febbraio
| @  Memphis Grizzlies
| 106-103
| Siakam (19)
| Boucher (10)
| VanVleet (7)
| FedExForum (17.794)
| 25–30
|-style="background:#cfc;"
| 56
| 8 febbraio
|  San Antonio Spurs
| 112-98
| Siakam (37)
| Boucher (11)
| Siakam (7)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 26–30
|-style="background:#fcc;"
| 57
| 10 febbraio
|  Utah Jazz
| 116-122
| Siakam (35)
| Barnes (7)
| Barnes (9)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 26–31
|-style="background:#cfc;"
| 58
| 12 febbraio
|  Detroit Pistons
| 119-118
| VanVleet (35)
| Achiuwa (11)
| VanVleet (8)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 27–31
|-style="background:#cfc;"
| 59
| 14 febbraio
|  Orlando Magic
| 123-113
| Poeltl (30)
| Achiuwa (13)
| VanVleet (15)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 28–31
|-style="background:#cfc;"
| 60
| 23 febbraio
|  New Orleans Pelicans
| 115-110
| Siakam (26)
| Poeltl (18)
| Siakam (5)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 29–31
|-style="background:#cfc;"
| 61
| 25 febbraio
| @  Detroit Pistons
| 95-91
| Siakam (29)
| Poeltl (14)
| Siakam (5)
| Little Caesars Arena (20.190)
| 30–31
|-style="background:#fcc;"
| 62
| 26 febbraio
| @  Cleveland Cavaliers
| 93-118
| Siakam (25)
| Poeltl (9)
| Siakam, Barnes (5)
| Rocket Mortgage FieldHouse (19.432)
| 30–32
|-style="background:#cfc;"
| 63
| 28 febbraio
|   Chicago Bulls
| 104-98
| Siakam (20)
| Barnes, Siakam, Anunoby (8)
| VanVleet (9)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 31–32

|-style="background:#fcc;"
| 64
| 2 marzo
| @  Washington Wizards
| 108-119
| Anunoby (26)
| Poeltl (13)
| VanVleet (8)
| Capital One Arena (14.643)
| 31–33
|-style="background:#cfc;"
| 65
| 4 marzo
| @  Washington Wizards
| 116-109 (1 t.s.)
| Trent Jr. (26)
| Poeltl, Trent (5)
| VanVleet (9)
| Capital One Arena (18.174)
| 32–33
|-style="background:#fcc;"
| 66
| 6 marzo
| @  Denver Nuggets
| 113-118
| VanVleet (21)
| Barnes, Poeltl (9)
| VanVleet (14)
| Ball Arena (19.520)
| 32–34
|-style="background:#fcc;"
| 67
| 8 marzo
| @  Los Angeles Clippers
| 100-108
| Siakam, Barnes (20)
| Poeltl (11)
| VanVleet (9)
| Crypto.com Arena (17.397)
| 32–35
|-style="background:#fcc;"
| 68
| 10 marzo
| @  Los Angeles Lakers
| 112-122
| Barnes (32)
| Poeltl (10)
| VanVleet (10)
| Staples Center (18.322)
| 32–36

Note

Collegamenti esterni 
 

Stagione 2022-2023 delle squadre di pallacanestro
2022-2023